Ешфорд има више значења:
 Ешфорд
 Ешфорд (Вашингтон)
 Ешфорд (Алабама)